Давид Малкин:
 Малкин, Давид (1910—2002) — французский художник-абстракционист и скульптор парижской школы.
 Малкин, Давид (род. 1938) — израильский поэт и драматург, пишущий на русском языке.